Limay – gmina we Francji
 Limay – gmina na Filipinach
 Limay – rzeka w Argentynie